

Hét 
Hét, szám
Hét, naptári hét
Hét, időszámításunk utáni hetedik év
Hét, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A Hét 
 A Hét, budapesti társadalmi, irodalmi és művészeti folyóirat, később politikai és irodalmi szemle (1890–1924)
 A Hét, budapesti társadalmi folyóirat, majd filmszemle, végül irodalmi folyóirat (1925–1938)
 A Hét, temesvári politikai és kulturális hetilap (1945)
 A Hét, pozsonyi kulturális hetilap (1956–1995)
 A Hét, bukaresti magyar társadalmi-politikai-művelődési hetilap (1970–2003)
 A Hét a Magyar Televízió 1970-ben indult és 2003-ban megszűnt, jelenleg a TV3 Online oldalán futó, hetente jelentkező hírműsora
 A Hét napi magyar újság Izraelben